Patan puede referirse a:
Patan, una ciudad de Nepal en el Valle de Katmandú.
 Patan, ciudad de la India en el distrito de Durg, Chhattisgarh.
Patan, ciudad de la India y capital del distrito homónimo en Guyarat.
Patan, distrito de la India en el estado de Guyarat.